Digital Interchange Format (DIF) - plik z grafiką rastrową (Raytheon Raster).

Środowisko: Mac OS, OS/2, Windows
Typ MIME: video/x-dv

Formaty plików komputerowych